Бажовице (польск. Barzowice, до 1945 нем. Barzwitz- Барцвиц) — деревня в Польше, гмина Дарлово Западно-Поморское воеводство. В деревне действующий католический кастёл Св. Франциска Ассизского, до 1945 года бывший лютеранской кирхой. Первым лютеранским пастером, принесшим в начале 16 века протестантизм в деревню считается Якоб Кюттнер. Одним из пастеров был Фридрих Майнхоф — отец Карла Майнхофа, выдающегося немецкого африканиста и Иоганна Майнхофа — деда Ульрики Майнхоф.

Список лютеранских пасторов 
 Якоб Кюттнер (Jacob Küttner)
 Пауль Вегман (Paul Wiegmann), 1560—1611
 Маттеус Теце (Matthäus Tietze (Titius), 1611—1636
 Иоганн Бойе (Johann Boye), 1636—1676
 Филип Палов (Philipp Palow), 1668—1690
 Иоганн Рот (Johannes Roth), 1690—1692
 Иоахим Андреас Вагнер (Joachim Andreas Wagner), 1692—1711
 Николаус Габриэль Полеман (Nikolaus Gabriel Polemann), 1713—1731
 Якоб Готлиб Майер (Jakob Gottlieb Meyer), 1732—1740
 Иоганн Христиан Бём (Johann Christian Böhm), 1741—1742
 Иоганн Готфрид Леунен (Johann Gottfried Laeunen), 1743—1777
 Георг Фридрих Андре (Georg Friedrich Andreä), 1777—1804
 Самуэль Христиан Дрист (Samuel Christian Dreist), 1805—1839
 Фридрих Майнхоф (Friedrich Meinhof), 1842—1881
 Эрнст Фридрих Роберт Шёнберг (Ernst Friedrich Robert Schönberg), 1882—1901
 Конрад Коб (Konrad Kob), 1902—1927
 Герберт Плеш (Herbert Plesch), 1927—1936
 Франц Биркен (Franz Birken), 1936—1945

Известные уроженцы 
 Майнхоф, Карл (1857—1944) — немецкий языковед-африканист.

Ссылки 
 Карта

Населённые пункты Западно-Поморского воеводства